Kmotr může být:

 kmotr při křtu, případně při biřmování
 v přeneseném významu
 osoba, která symbolicky převzala záštitu či patronát nad něčím nebo nad někým (např. kmotr knihy, zvířete v zoo) anebo je v přeneseném významu doyenem nějakého vědeckého nebo uměleckého oboru, hudebního žánru apod.
 vůdce mafie či hlava v obdobné zločinecké organizaci
 tzv. krajští kmotři – osoby spojující byznys s politikou

v kultuře
 Kmotr (román) – prozaické dílo spisovatele Maria Puza z roku 1969
 Kmotr (film) – americký film z roku 1972 natočený na námět knihy Maria Puza
 Kmotr (Simpsonovi) – díl seriálu Simpsonovi
 Kmotr 2 – videohra na námět knihy Maria Puza
 Kmotr soulu – přezdívka Jamese Browna